Cette page présente le bilan saison par saison du Club athlétique Brive Corrèze Limousin

Rappelons que jusqu'en 1939 les diverses catégories de rugby français étaient les suivantes :
 Excellence (Top 14 actuel), quarante clubs ; 
 Honneur (deuxième division), quarante clubs; 
 Promotion (troisième division), soixante clubs; 
 Deuxième série, 
 Troisième série, 
 Quatrième série, 
 Cinquième série.

Notes et références

Articles connexes 
 Historique du parcours européen du Club athlétique Brive Corrèze Limousin
 Liste des joueurs du Club athlétique Brive Corrèze Limousin

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Site officiel du club

Brive
Bilan par saison